Соломо́н Бори́сович Никри́тин (1898—1965) — советский художник, теоретик искусства, представитель направления русского авангарда.

Биография 
Родился в Чернигове в семье зубного врача, еврей. Учился в Киевском художественном училище и студии А. Мурашко (1909—1914), частной школе Л. О. Пастернака в Москве, мастерской А. Е. Яковлева в Петрограде.

В 1917 вернулся в Киев, посещал школу-студию Александры Александровны Экстер. В 1920-м году участвует в конкурсе на лучший военно-политический плакат для Красной Армии и получает вторую премию. В этом же году участвует в оформлении балетной постановки Бр. Нижинской. Летом 1920-го, в связи с наступлением на Киев польско-украинских войск, эвакуировался в Харьков, где по счастливому стечению обстоятельств, вместе с художником К. Редько они показали свои работы А. В. Луначарскому. Нарком снабдил их рекомендательными письмами в Москву для продолжения образования, во ВХУТЕМАСе.

Осенью 1920-го Никритин поступил во ВХУТЕМАС в класс Василия Кандинского.

К 1922 сформулировал новое направление искусства «Проекционизм» и основал «Проекционный театр», основанный на идеях биомеханики. К 1924 в группу «проекционистов» входили: Климент Редько, Сергей Лучишкин, Александр Тышлер, Михаил Плаксин, Николай Тряскин. Группа ярко выступила на «Первой Дискуссионной выставке активного революционного искусства» в Москве (1924).

В начале 1920-х годов Никритин завоевал в Москве первую премию на конкурсе проектов оформления Красной площади к Третьему конгрессу Коминтерна.

Работает над разработкой и созданием программы нового аналитического искусствознания. В 1925 Никритин официально назначен руководителем «Аналитического кабинета» Музея живописной культуры в Москве, работает в этой должности вплоть до его закрытия в 1929.

В 1930-е годы он был главным художником Политехнического музея и Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, ныне ВДНХ.

В 1934 пишет свою самую известную картину «Суд народа» (Третьяковская галерея). В 1935 представляет на суд «Всекохудожника» картину «Старое и новое», после скандала чудом остается на свободе. Прекращает экспериментальное творчество, не выставляется на выставках.

В годы Великой Отечественной войны активно участвовал с женой в подготовке «Окна ТАСС».

Соломон Никритин стал одним из любимых художников коллекционера Георгия Костаки, благодаря которому сохранилось много работ художника.

Персональные выставки художника состоялись в 1926 и 1927 гг. в музее живописной культуры в Москве. В 1932 — Выставка произведений Ахметьева, Прусакова и Никритина прошла в московском Клубе мастеров искусств. Персональная выставка «Живопись и графика С. Б. Никритина за 1951—1955 гг.» была организована в выставочном зале МОСХа. Посмертная выставка С. Б. Никритина прошла там же в 1969 году. Персональная большая выставка Соломона Никритина «Сферы света, станции тьмы» состоялась в Салониках в 2004 году. А в 2007 c 1 июня по 9 сентября выставка его работ «Соломон Никритин. Живопись и графика 1920—1930-х.» проходила в залах временных выставок Третьяковской галереи .

Награждён медалями: «За победу над Германией» (1945), «В память 800-летия Москвы» (1948).

Умер в 1965 году. Похоронен на Востряковском кладбище.

Семья 
 Сестра — Анна Борисовна Никритина (1900—1982), актриса БДТ, жена поэта Анатолия Мариенгофа.
 Жена — Дора Израилевна Каждан (1899—1975)

Литература 
 Solomon Nikritin, Avantgarde and Ukraine, p. 195., Catalog, an Exhibition of the Villa Stuck Munich, !993, Germany.
 Костин В. ОСТ Л., Wlfr.PedbKoKH. Дневники, письма… М., 1976;
 Ракитин В. Ст. в кат.: Коллекция Георгия Костаки. Искусство русского авангарда.
 Лондон, 1981 (на англ. и нем. яз.), с. 330—338;
 Кат.-альбомы в-ки: 20-30-е годы. ГРМ. Л., 1988, с. 41; М. 1989, с. 267;
 Каменский А. А. — Творчество, 1991, № 6.
 
 
 Адаскина Наталья, Джон Боулт, Николетта Мислер, Мария Цанцаноглу, Соломон Никритин. Сферы Света — Станции Тьмы. Каталог выставки, (греческий, русский, английский). Государственный Музей Современного Искусства — Коллекция Костаки, Салоники, 2004. 
 Пчелкина Л. Р. Проекционисты. Группа «Метод» \\ Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство. Архитектура [Составители: В. И. Ракитин А. Д. Сарабьянов]. — М., 2014. — Том III. — Книга 1-2. С. 155—157.
 Пчелкина Л. Р. Соломон Никритин — художник и теоретик. К вопросу о разработке Тектонического исследования живописи // Искусствознание. 3-4/2014. — М.: ГИИ. — С. 342—355.
 Пчелкина Л. Р. «Биомеханика движения и звука в Проекционном театре Соломона Никритина». \\"Театр. Живопись. Кино. Музыка" 1\2014. с.105-129.

Примечания

Ссылки 
 Страница портала «Масловка», посвященная творчеству художника 
 Аналитический кабинет МЖК. О Соломоне Никритине и его проектах рассказывает куратор выставки «Авангард. Список № 1» Любовь Пчёлкина.

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники русского авангарда
Теоретики русского авангарда
Юристы по алфавиту
Похороненные на Востряковском кладбище